Blumentritt est un nom de famille notamment porté par :
 Ferdinand Blumentritt (1853-1913), professeur tchèque.
 Günther Blumentritt (1892-1967), général allemand.

Voir aussi 
 Armeegruppe Blumentritt, unité de la Wehrmacht